Pavel Kolařík (24. října 1972, Vyškov, Československo) je bývalý český hokejový obránce.

Hráčská kariéra

Prvenství 
 Debut v NHL - 9. listopadu 2000 (Boston Bruins proti Ottawa Senators)

Klubová statistika 

|-
| 1992–93
| TJ ŠKP PS Poprad
| ČSHL
| 5 || 0 || 1 || 1 || —
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1993–94
| HC Berounští Medvědi
| 1.ČHL
| — || 7 || 2 || 9 || —
| — || — || — || — || —
|-
| 1994–95
| HC Berounští Medvědi
| 1.ČHL
| — || 7 || 8 || 15 || —
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1994–95
| Poldi SONP Kladno
| ČHL
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 1995–96
| HC Poldi Kladno
| ČHL
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1995–96
| HC Berounští Medvědi
| 1.ČHL
| 45 || 7 || 7 || 14 || —
| — || — || — || — || —
|-
| 1996–97
| HC Slavia Praha
| ČHL
| 27 || 1 || 2 || 3 || 10
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1996–97
| HC Berounští Medvědi
| 1.ČHL
| 32 || 6 || 6 || 12 || —
| — || — || — || — || —
|-
| 1997–98
| Slavia Praha
| ČHL
| 51 || 0 || 4 || 4 || 22
| 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1998–99
| Slavia Praha
| ČHL
| 51 || 0 || 8 || 8 || 44
| — || — || — || — || —
|-
| 1999–00
| Slavia Praha
| ČHL
| 52 || 5 || 3 || 8 || 44
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2000–01
| Boston Bruins
| NHL
| 10 || 0 || 0 || 0 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2000–01
| Providence Bruins
| AHL
| 51 || 5 || 6 || 11 || 14
| 17 || 0 || 4 || 4 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2001–02
| Boston Bruins
| NHL
| 13 || 0 || 0 || 0 || 6
| — || — || — || — || —
|-
| 2001–02
| Providence Bruins
| AHL
| 47 || 3 || 4 || 7 || 10
| 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2002–03
| Slavia Praha
| ČHL
| 52 || 7 || 4 || 11 || 22
| 17 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 2003–04
| Slavia Praha
| ČHL
| 46 || 4 || 3 || 7 || 32
| 10 || 0 || 1 || 1 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2004–05
| Slavia Praha
| ČHL
| 52 || 0 || 5 || 5 || 42
| 7 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2005–06
| Slavia Praha
| ČHL
| 51 || 2 || 1 || 3 || 28
| 15 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2006–07
| Slavia Praha
| ČHL
| 48 || 1 || 4 || 5 || 105
| 6 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 2007–08
| Slavia Praha
| ČHL
| 52 || 1 || 2 || 3 || 50
| 18 || 0 || 0 || 0 || 8
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2008–09
| Slavia Praha
| ČHL
| 52 || 1 || 4 || 5 || 42
| 17 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2009–10
| Slavia Praha
| ČHL
| 52 || 1 || 2 || 3 || 59
| 16 || 0 || 1 || 1 || 6
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010–11
| Slavia Praha
| ČHL
| 51 || 1 || 1 || 2 || 28
| 19 || 1 || 1 || 2 || 1
|-
| 2011–12
| Slavia Praha
| ČHL
| 52 || 1 || 2 || 3 || 22
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2012–13
| Slavia Praha
| ČHL
| 48 || 2 || 2 || 4 || 24
| 11 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| 2013–14
| Slavia Praha
| ČHL
| 50 || 2 || 5 || 7 || 36
| 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014–15
| Slavia Praha
| ČHL
| 44 || 1 || 1 || 2 || 44
| — || — || — || — || —
|-
| 2015–16
| Slavia Praha
| ČHL
| 36 || 0 || 3 || 3 || 18
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016–17
| HC Kobra Praha
| 2.ČHL
| 6 || 0 || 2 || 2 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2016–17
| Slavia Praha
| 1.ČHL
| 31 || 1 || 4 || 5 || 22
| 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017–18
| Slavia Praha
| 1.ČHL
| 22 || 0 || 2 || 2 || 10
| 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017–18
| HC Kobra Praha
| 2.ČHL
| 12 || 1 || 4 || 5 || 4
| 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 843 !! 30 !! 54 !! 84 !! 656
! 169 !! 4 !! 11 !! 15 !! 117
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v NHL
! 23 !! 0 !! 0 !! 0 !! 10
! — !! — !! — !! — !! —
|}

Reprezentace 

|-
| 2003
| Česko
| MS
| 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 5 !! 0 !! 1 !! 1 !! 2
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví reprezentanti
Hráči Boston Bruins
Hráči HC Slavia Praha
Hráči Providence Bruins
Vítězové české hokejové extraligy
Narození 24. října
Narození v roce 1972
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Bostonem Bruins